Плејнвју има више значења:
 Плејнвју (Њујорк)
 Плејнвју (Калифорнија)
 Плејнвју (Тексас)
 Плејнвју (Арканзас)
 Плејнвју (Минесота)
 Плејнвју (Небраска)
 Плејнвју (Тенеси)